Das spanische Diminutiv Conchita ist mehrdeutig. Von concepción (Empfängnis) abgeleitet stellt es einen weiblichen Vornamen, von concha (Muschel) abgeleitet ein seinerseits mehrdeutiges Substantiv dar.

 Als großgeschriebener Vorname ist Conchita ein Verweis auf die Jungfrau Maria und ihre unbefleckte Empfängnis. Die Hauptform ist Concepción bzw. María [de la] Concepción, zu dem Concha und Conchi eine hypokoristische Koseform ist. Conchita enthält zusätzlich die Verkleinerungssilbe -ita. Der Namenstag ist der 8. Dezember. Es gibt keine entsprechende männliche Namensform.
 Als kleingeschriebenes Substantiv ist conchita (in der wörtlichen Bedeutung „Muschelchen“) ein Kosewort für Vulva; concha ist ein Kraftausdruck gleicher Bedeutung.

Bekannte Namensträgerinnen 
 Conchita Bautista (* 1936), spanische Sängerin und Schauspielerin
 Conchita Campbell (* 1995), kanadische Schauspielerin
 Conchita Cintrón (1922–2009), peruanisch-portugiesische Stierkämpferin
 Conchita Martínez (* 1972), spanische Tennisspielerin
 Conchita Núñez (1943–2009), spanische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Conchita Puig (* 1953), spanische Skirennläuferin
 Conchita Supervía (1895–1936), spanische Sängerin

Künstlername:
 Conchita (Sängerin) (* 1980), spanische Liedermacherin
 Conchita Wurst, Kunstfigur von Tom Neuwirth (* 1988), österreichischer Travestiekünstler und Sänger

Bühnenwerk 
 Conchita (Oper), Oper von Riccardo Zandonai (UA: 1911)

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Spanischer Personenname